Janne Lahti (né le  à Riihimäki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Nikkarit, il commence sa carrière en senior en 2001 avec le HPK Hämeenlinna dans la SM-liiga. L'équipe remporte le championnat national en 2006.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2011 : remporte le Trophée Aarne-Honkavaara.
2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 36|| 1|| 0|| 1|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 17|| 1|| 0|| 1|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 43|| 14|| 6|| 20|| 26|| 8|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2004-2005|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 52|| 6|| 9|| 15|| 22|| 8|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|2004-2005|| Haukat Järvenpää || Mestis || 4|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 51|| 9|| 13|| 22|| 30|| 13|| 5|| 4|| 9||6 
|-
| 2006-2007|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 56|| 20|| 14|| 34|| 87|| 9|| 8|| 1|| 9|| 4
|-
| 2007-2008|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 65|| 9|| 9|| 18|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 41|| 9|| 8|| 17|| 10|| 5|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2009-2010|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 46|| 15|| 10|| 25|| 28|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 59|| 37|| 22|| 59|| 30|| 7|| 5|| 2|| 7|| 2
|-
| 2011-2012|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 43|| 18|| 12|| 30|| 32|| 10|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
|2012-2013 || Ak Bars Kazan || KHL || 12|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Amour Khabarovsk || KHL || 19|| 2|| 5|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Jokerit Helsinki || Liiga || 49|| 13|| 10|| 23|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015|| Lukko Rauma || Liiga ||43 ||8 ||11 ||19 ||14 ||14 || 5||4 || 9|| 4
|-
|2015-2016|| Lukko Rauma || Liiga ||39 ||8 ||9 ||17 ||6 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2016-2017|| HPK Hämeenlinna || Liiga ||49 ||11 ||16 ||27 ||12 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2017-2018|| HPK Hämeenlinna || Liiga ||51 ||6 ||9 ||15 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 19 || 3 || 0 || 3 || 14 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juillet 1982
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Naissance à Riihimäki
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara